Blacksburg (South Carolina)
Blacksburg (Virginia)